Светлана Николаевна Бабурина (18 марта 1985 года, Ильичёвск, Украина) — украинская пляжная волейболистка, тренер. Одиннадцатикратная чемпионка Украины, трёхкратная обладательница Кубка Украины, серебряный призёр «Большого шлема» в Австрии 2008 году, участница чемпионата мира 2009 года.

Биография 
Родилась в Ильичёвске, в пятнадцать лет начинала волейбольную карьеру в клубе «Медик». Мастер спорта Украины, мастер спорта Украины международного класса. Не раз была признана лучшей пляжной волейболисткой Украины.
В шестнадцать лет Светлана едет в Еспазенде (Португалия) на молодёжный чемпионат Европы до 23 лет и привозит оттуда девятое место. Так началась международная карьера спортсменки. В 2001 году стала обладателем Кубка Украины по пляжному волейболу в паре с Ольгой Подурян. В этом же году выступила на чемпионате Украины в паре с Галиной Ошейко, став чемпионками Украины.

В июле 2002 года в паре с Галиной Ошейко участвуют в открытом национальном турнире в Польше (Устка), занимая третье место. А уже в августе этого же года снова третьи на втором туре Чемпионата Европы Загреб (Хорватия).
Так же становятся Чемпионами Украины.
Август 2003 года пара Ошейко — Бабурина завоевывают серебро на Мировом Сателлите, который проходил в Лаванде (Франция).

2004 год.

 июль Славков (Чехия) — Челинджер — 3 место
 август о. Корсика (Франция) — Мировой сателлит — 3 место
 Чемпион Украины
 Обладательница Кубка Украины
2005 год.

 июль Альба-Адриатика (Италия) — Мировой сателлит — 2 место
 июль Палинуро (Италия) — Мировой сателлит — 1 место
 Чемпион Украины
 Обладательница Кубка Украины
2006 год.
 Вадуц (Лихтенштейн) — Мировой сателлит — 3 место
 Чемпион Украины.
2007 год.
 Чемпион Украины
2008 год.

 Клагенфурт (Австрия) — турнир «Большого шлема» — 2 место
 Впервые в истории украинского пляжного волейбола наши спортсменки добились столь выдающегося результата на турнирах Мирового тура.Вместе со своей напарницей Галиной Ошейко Светлана Бабурина — самая титулованная волейболистка Украины. На счету этого спортивного тандема множество национальных титулов, а также единственный в истории страны выход в финал мирового тура, где волейболистки уступили бразильянкам Ане-Пауле Коннели и Кристине Шелди.]
 Чемпион Украины
2009 год.
 Чемпион Украины
 Ставангер (Норвегия) — Чемпионат мира — 17 место
2010 год.
 Серебряная призёрка Чемпионата Украины
2011 год.
 Чемпионка Украины в паре с Александрой Ширяевой (Россия)
 В женском финале за первенство сражались команды из Ровно, Киева и Ильичевска. Девушки-игроки, именитые спортсменки, мастера международного класса пользовались горячей поддержкой болельщиков, показывая интересную и профессиональную игру. В итоге, бронзовыми призёрами чемпионата стала команда из Ильичевска в составе Полины Фотенко и Ксении Чекмаревой. Серебряные медали завоевала команда из Ровно (Валентина Грицюк и Елена Басанова). Победу в Чемпионате Украины одержали киевлянки Александра Ширяева и Светлана Бабурина. Звание «лучший игрок Чемпионата Украины среди женщин сезона 2011» получила Светлана Бабурина.
2012 год.
 Чемпионка Украины в паре с Инной Махно (Украина)

2013 год.
 Чемпионка Украини в паре с Дианой Муленко (Украина)

Личная жизнь 
Замужем за Куць Константином (с 2011).

27 апреля 2015 года родился сын Нил.

11 января 2016 года начала работу тренера.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20120423205652/http://www.bolshoisport.ru/behind/60
 http://volleyball.sport.ua/news/50409
 Мировой сателлит в Вадуце (Лихтенштейн) — 3 место
 Мировой сателлит в Альба-Адриатике (Италия) — 2 место
 Мировой сателлит в Палинуро (Италия) — 1 место
 Мировой сателлит на Корсике (Францыя) — 3 место
 Мировой сателлит в Лаванду (Франция) — 2 место
 Челинджер в Славкове (Чехия) — 3 место.
 Прошел финал Чемпионата Украины по пляжному волейболу

Волейболисты Украины
Мастера спорта Украины международного класса
Мастера спорта Украины